Molly est un nom vernaculaire ambigu en français qui peut désigner plusieurs espèces ou variétés de poissons appartenant au genre Poecilia, originaires d'Amérique centrale. Le molly est un poisson très populaire en aquariophilie en raison de la facilité de sa maintenance. L'identification d'un molly élevé en aquarium n'est pas toujours facile car il existe, en plus des différentes variétés, des hybrides de plusieurs espèces.

Ce sont des poissons ovovivipares bien connus des aquariophiles et qu'il ne faut pas confondre avec les espèces appelées guppy, platy et xipho. Il peut se reproduire avec le platy (Xiphophorus maculatus) et former des espèces croisées. Il fait partie de la famille des guppys ainsi que des platy.

Comportement 

Farouche, vif et résistant, il est extrêmement prolifique comme les guppys et les platys. Il s'adapte à tous les Poecilidaes et il est très discret.

Reproduction 
Les mollys se reproduisent très facilement, tout comme leurs cousins tel que le guppy, le platy et d'autres membres de la famille des Poecilidae, avec lesquels ils peuvent se croiser. La femelle est ovovivipare. Elle porte bien des œufs, mais elle pond des alevins qui ont déjà éclos. La gestation dure 1 à . Les petits ressemblent aux parents à la naissance, et sont tout de suite autonomes, mais sont très vulnérables car leurs parents et d'autres poissons (par exemple les scalaires) peuvent les manger. Il faut attendre l'âge de trois mois pour déterminer leur sexe, et l'âge de six mois pour qu'ils aient atteint leur taille adulte ; une femelle peut avoir entre 10 et  par portée.

Élevage en aquarium 
Le molly a besoin d'un pH neutre, de gravier pour le sol, d'une eau d'une dureté supérieure a . Il cohabite très bien avec les autres Poécilidés. Pour , on peut avoir  (5 pour ). En captivité, les mollys ont des couleurs éclatantes.

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique de noms vernaculaires attestés en français.
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide. En gras, l'espèce la plus connue des francophones.

Diverses espèces et variétés. Les noms sont ainsi multiples et parfois identiques.
 Black Molly - variété noire de Poecilia sphenops
 Molly - le plus souvent Poecilia sphenops ou Poecilia velifera
 Molly amazone - espèce Poecilia formosa
 Molly argenté - variété de Poecilia sphenops
 Molly ballon - variété de molly présentant une scoliose congénitale
 Molly de Cauca - espèce Poecilia caucana
 Molly dalmatien - variété blanche tachetée de noir de Poecilia sphenops
 Molly gold - variété de molly albinos 
 Molly jaune - variété de Poecilia sphenops
 Molly lyre - variété de molly dont la queue, avec deux pointes, a la forme d'une lyre
 Molly de mangroves - espèce Poecilia orri
 Molly noir - voir black Molly
 Molly poussière d'or - variété de Poecilia sphenops
 Mollys safran - variété de Poecilia sphenops
 Molly sauvage - espèce Poecilia sphenops
 Molly tacheté - variété de Poecilia sphenops
  - espèce Poecilia latipinna ou Poecilia velifera

Notes et références 

Nom de poisson ambigu
Cyprinodontiformes (nom vernaculaire)
Poisson d'aquarium